Czigány ist der Familienname der folgenden Personen:

 Dezső Czigány (1883–1937), ungarischer Maler
 Kinga Czigány (* 1972), ungarische Kanutin